USS Mississippi — название нескольких кораблей ВМС США.

 USS Mississippi (1841) — колёсный пароход, принимавший участие в Американо-мексиканской войне. Затонул в 1863 году во время Гражданской войны в США.
 USS Mississippi (BB-23) — головной броненосец типа «Миссисипи». Спущен на воду в 1905 году. В 1914 году продан Греции. Потоплен немецкой авиацией в апреле 1941 года.
 USS Mississippi (BB-41) — линейный корабль типа «Нью-Мексико». Спущен на воду в 1917 году. Выведен из состава флота в 1956 году.
 USS Mississippi (CGN-40) — атомный ракетный крейсер типа «Вирджиния».
 USS Mississippi (SSN-782) — многоцелевая атомная подводная лодка типа «Вирджиния». В строю с 2012 года.

См. также 
 CSS Mississippi — броненосец флота Конфедеративных Штатов Америки.